Sweethearts bezeichnet:
 Sweethearts (1938), einen Spielfilm von W. S. Van Dyke aus dem Jahre 1938
 Sweethearts (1997, USA), einen Spielfilm von Aleks Horvat aus dem Jahr 1997
 Sweethearts (1997, Dänemark), einen dänischer Kurzfilm von Birger Larsen aus dem Jahre 1997
 Sweethearts (2019), einen Spielfilm von Karoline Herfurth aus dem Jahre 2019

siehe auch:
Sweetheart